Rzehak ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rzehak (1855–1923), mährischer Geologe, Paläontologe und Prähistoriker 
 Emil Rzehak (1856–1934), mährischer Ornithologe und Historiker
 Peter Rzehak (* 1970), österreichischer Skirennläufer
 Wolfgang Rzehak (genannt: Beppo; * 1967), bayerischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen); seit 2014 Landrat vom Miesbach

Siehe auch:
 Rehak